Querjoch bezeichnet:

eine Bauform des Quertragwerks
seitliche kammartige Schmelzleisten (Querjoche) auf den Zahnkronen der Backenzähne pflanzenfressender Säugetiere, die mit den Zahnhöckern verbunden sind. (lophodont)